Anthony van den Hurk, född 19 januari 1993 i Veghel, är en nederländsk-curaçaoisk fotbollsspelare som spelar för Çaykur Rizespor.

Klubbkarriär
I februari 2020 värvades van den Hurk av Helsingborgs IF, där han skrev på ett kontrakt över säsongen 2022. van den Hurk gjorde allsvensk debut den 15 juni 2020 i en 0–3-förlust mot Varbergs BoIS. 2021 sköt han HIF till allsvenskan igen och blev utsedd till årets HIF:are. Efter en tung vårsäsong 2022 värvades Anthony till den turkiska andraligan efter en omtvistad flytt.

Landslagskarriär
van den Hurk debuterade för Curaçaos landslag den 25 mars 2021 i en 5–0-vinst över Saint Vincent och Grenadinerna, där han även gjorde sitt första mål.

Karriärstatistik

Källor

Noter

Nederländska fotbollsspelare
Curaçaoiska fotbollsspelare
Curaçaoiska landslagsspelare i fotboll
Spelare i FC Den Bosch
Spelare i FC Eindhoven
Spelare i De Graafschap
Spelare i MVV Maastricht
Spelare i Helsingborgs IF
Spelare i Eerste Divisie
Spelare i Eredivisie
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Födda 1993
Levande personer
Män
Nederländska idrottare under 2000-talet
Personer från Veghel